Продуцент је особа која води рачуна о „производњи“ уметничког дела. Код њега се налази буџет и он води рачуна да се не направе превелики трошкови.

Реч продуцент може да се односи на следеће појмове:

Извршни продуцент, надгледа једног или више продуцената
Музички продуцент, продуцент у музичкој индустрији
Позоришни продуцент, надзорник сцене у позоришној продукцији
Филмски продуцент, надгледа процес прављења филмова
Телевизијски продуцент, надгледа процес прављења телевизијског програма
Радијски продуцент, надгледа процес израде радио емисија
Онлајн продуцент, надгледа израду интернет сајтова
Продуцент видео-игара, у индустрији компјутерских видео игара

Уметност
Економија